eCos — операционная система реального времени. Характеризуется высокой портируемостью (поддерживается широкий спектр 16-, 32- и 64-битных архитектур) и малым потреблением оперативной памяти.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта
 Увидел свет релиз открытой операционной системы реального времени eCos 3.0 — статья на OpenNet.ru
 «eCos Porting Guide» article by Anthony J. Massa 2001-12-28
 «Embedded Software Development with eCos» book by Anthony J. Massa 2002-11-25, ISBN 0-13-035473-2
 eCosCentric web site

Свободные операционные системы
Операционные системы ARM